Миланово е село в Североизточна България. То се намира в община Велики Преслав, област Шумен.

История 
Налице са археологически сведения за населявана през древността селищна могила, разположена на 1 км югоизточно от селото, на левия бряг на Карамишка река.

През 1762 г. селото е посочено под името Вели бей от Руджер Бошкович, като запазва това наименование до първата половина на 20 век. През 1934 г. е преименувано на Владимирци, а през 1950 г. е преименувано на Миланово в чест на партизанина Милан Борисов

Население 
Численост на населението според преброяванията през годините:

Етнически състав

Преброяване на населението през 2011 г. 
Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:

Източници 

Села в област Шумен
Населени места в община Велики Преслав